Austria:
 Hermagor – powiat w kraju związkowym Karyntia
 Hermagor-Pressegger See – miasto w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Hermagor